Села:
 Крюкове — Полтавська область, Полтавський район
 Крюкове — Харківська область, Первомайський район